Фрибес ― фамилия (от обрусевшего титулованного шотландского дворянского рода Форбсов, в конце XVIII века переселившихся в Польшу из-за религиозных волнений):
 Фрибес, Александр Викентьевич (1826—1889) — вице-губернатор губерний Царства Польского, действительный статский советник, издатель-редактор петербургского журнала «Фотограф».
 Фрибес, Викентий Францевич (180?―1856) — губернатор Архангельской губернии, действительный статский советник.
 Фрибес, Евгения Николаевна (урождённая Кучаева; 1832—1915) — педагог, беллетристка.
 Фрибес, Ольга Александровна (1859—1933) — прозаик.